Il lattaio bussa una volta (The Milkman) – film del 1950 diretto da Charles Barton
 Milkman – album di Phranc del 1998
 Milk Man – album dei Deerhoof del 2004
 Milkman – romanzo di Anna Burns del 2018